Rangel peut désigner :

Patronymes 

 Alejandro Rangel Hidalgo (1923-2000), artiste, graphiste et artisan mexicain ;
 Àngel Rangel (1982), footballeur espagnol ;
 Arturo Soto Rangel (1882-1965), acteur mexicain ;
  (1929-1988), journaliste et homme politique vénézuélien ;
 , militaire vénézuélien ;
 Charles Rangel (1930), homme politique américain ;
 Francisco José Rangel, militaire vénézuélien ;
 Gustavo Rangel Briceño (1956), officier militaire et homme politique vénézuélien ;
 Henry Rangel Silva (1961), officier militaire et homme politique vénézuélien ;
 José Antonio Rangel (1788-1821), militaire vénézuélien ;
 José Vicente Rangel (1929-2020), avocat, journaliste et homme politique vénézuélien ;
  (1526-1572), conquistador espagnol ;
 Leonel Godoy Rangel (1950), homme politique mexicain ;
 Licinio Rangel (1936-2002), évêque brésilien ;
 Luis Rangel, officier militaire et homme politique vénézuélien ;
 Nayeli Rangel (1992) footballeuse mexicaine ;
  (1881-1914), microbiologiste vénézuélien ;
 Vinicius Rangel (2001), coureur cycliste brésilien.

Toponymes

Capitale Rangel : l'une des cinq divisions territoriales de la municipalité de Rangel dans l'État de Mérida ;
 Rangel : l'une des vingt-trois municipalités de l'État de Mérida ;
 Rafael Rangel : l'une des vingt municipalités de l'État de Trujillo ;
 Rafael Rangel : l'une des douze paroisses civiles de la municipalité de Boconó dans l'État de Trujillo.